Brusco puede referirse a:

 Luis Ignacio Brusco (1964 - ), neurocientífico argentino.
 Sebastián Brusco (1974 - ), futbolista argentino.
 El nombre común de la planta Ruscus aculeatus.
 El nombre común de la planta Ruscus hypophyllum.